Улица Пе́рнавас () — название ряда улиц в городах Латвии, происходящее от названия города Пярну:

 Улица Пернавас в Риге;
 Улица Пернавас в Елгаве;
 Улица Пернавас в Мазсалаце;
 Улица Пернавас в Руйиене;
 Улица Пернавас в Салацгриве.